Шпичинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Шпичинцы — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Шпичинцы — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Шпичинцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.